Прейс — фамилия германского происхождения. Носители:

 Прейс, Александр Германович (1905—1942) — литератор, автор либретто ряда опер и оперетт.
 Прейс, Георгий Андреевич (1819—1892) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Прейс, Илья Исаакович (1892—1958) — советский историк и философ.
 Прейс, Константин Георгиевич (1851—1903) — петербургский архитектор, академик Императорской Академии художеств, сын архитектора Г. А. Прейса.
 Прейс, Лия Яковлевна (псевдоним Елена Ильина, 1901—1964) — русская советская писательница.
 Прейс, Луи (1896—1980) — нидерландский шашист.
 Прейс, Пётр Иванович (1810—1846) — русский славист.

См. также 
Прейс — до 1942 г. название села Краснополье в Ровенском районе Саратовской области.
 Прайс
 Пройс